Holtodiglan (1980), magyar tévéfilm
Holtodiglan (Forever Mine) – 1999-es brit-kanadai romantikus dráma
Holtodiglan (Devil's Pond) – 2003-as amerikai thriller
Holtodiglan (2012), Gillian Flinn regénye
Holtodiglan (2014), amerikai lélektani thriller David Fincher rendezésében